Sottoclasse – in biologia, rango tassonomico intermedio tra classe e superordine
 Sottoclasse – in informatica, classe che a sua volta deriva da una o più classi
 Sottoclasse – nella teoria degli insiemi e le sue applicazioni matematiche, classe contenuta in un'altra classe, analogamente a come un sottoinsieme è un insieme contenuto in un altro